

Lokalizacje

Niemcy 
 Forstwald – dzielnica Krefeldu
 Forstwald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg